Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 902-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

902-es busz (Pécs)megszűnt

902-es busz (Szombathely)megszűnt